Une Llotja (terme catalan, Lonja en espagnol, Loge en français) est une grande salle, donné usuellement aux salles de bourses du Moyen Âge.

Loges de la Couronne d'Aragon 
Les loges (ou bourses) de l'ancienne Couronne d'Aragon sont :
 Lonja de la seda (Llotja de la Seda) : bourse de la soie de Valence (Communauté valencienne).
 Llotja de Mar de Barcelone : loge de mer de Barcelone.
 Loge de mer à Perpignan (Pyrénées-Orientales).
 Llotja de Palma ou Sa Llotja : Loge de Palma (Majorque).
 Llotja del Cànem : bourse du chanvre à Castellón de la Plana (Communauté valencienne).
 Llotja de Castelló d'Empúries à Castelló d'Empúries (Catalogne).
 Llotja de Tortosa à Tortosa (Catalogne).
 Lonja de Alcañiz à Alcañiz (Aragon).
 Lonja de Saragosse à Saragosse (Aragon).
 Porxada de Granollers : marché de blé à Granollers (Catalogne).

Autres 
La Llotja peut également faire référence à :
 Llotja de Sant Jordi : nom donné à une salle d'exposition d'Alcoy (province d'Alacant, Communauté valencienne), inaugurée en 1995.
 École de la Llotja : école d'art et de stylisme de Barcelone.